Il doppio del torneo di tennis Mantova Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Andújar e Marcel Granollers che hanno battuto in finale Alessandro Motti e Daniel Muñoz de la Nava 6-3, 5-7, [10-7].

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Giorgio Galimberti (semifinali)
 Damián Patriarca /  Cristian Villagrán (semifinali)

 Alessandro Motti /  Daniel Muñoz de la Nava (finale)
 Pablo Andújar /  Marcel Granollers (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mantova Challenger 2006